Tercia, keresztnév
tercia, napközi imaóra a papi zsolozsmában
tercia, a jezsuita szerzetesek képzésének utolsó időszaka